Résultats détaillés de l'édition 1993 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 21 juin au .

Faits marquants 
Dans le tableau masculin, l'Américain Pete Sampras s'impose, marquant le début d'une longue domination sur le gazon londonien. Il l'emporte en finale contre son compatriote Jim Courier.

L'Allemande Steffi Graf, quant à elle, remporte le simple dames pour la cinquième fois, dominant la Tchèque Jana Novotná en trois sets.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1993 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA
  Site de l'ATP

Navigation 

1993
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1993
Tennis en juin 1993
Tennis en juillet 1993